Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1947/48 war die erste Spielzeit der neuen Verbandsliga in Hamburg, die die seit 1945 bestehende Hamburger Stadtliga ablöste. Sie bildete die höchste Amateurklasse und war eine Ligenebene unterhalb der neuen Oberliga Nord angesiedelt. Die Liga war in die Alsterstaffel und die Elbestaffel gegliedert. Auch einige Vereine aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die dem Hamburger Fußball-Verband angehörten, spielten in der Verbandsliga Hamburg.

Die beiden Staffelsieger Altona 93 und Eimsbütteler SV nahmen nach Saisonende an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Als Zweitplatzierter der Aufstiegsrunde stieg der Eimsbütteler SV in die Oberliga auf. Einziger Absteiger aus der Verbandsliga war der TuS Finkenwerder.

Alsterstaffel

Elbestaffel

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1947/48 auf f-archiv.de

1947
Fußballsaison 1947/48